Аспах:

Топоним 
 Аспах — коммуна в Германии.
 Аспах — коммуна в Германии.
 Аспах — коммуна в Австрии.

См. также 
 Аспак () — французский топоним.